Сергей Сидорский: Сидорский, Сергей Анатольевич (род. 1981) — украинский артист балета.
 Сидорский, Сергей Сергеевич (род. 1954) — белорусский государственный деятель, премьер-министр Республики Беларусь.